Лауретсульфат натрия (Лаурет) () — детергент, поверхностно-активное вещество. Представляет собой амфифильное вещество, применяющееся при производстве большинства моющих средств, шампуней, зубной пасты, косметики для образования пены.

Действует менее раздражающе, чем лаурилсульфат натрия, но приводит к более сильному высушиванию, которого можно избежать при тщательном смывании.

Некоторые продукты, содержащие лауретсульфат натрия, могут иметь примеси диоксана-1,4 (до 279 ppm). Food and Drug Administration США рекомендует следить за уровнем этих примесей.

Примечания 

Соединения натрия
Соли сульфокислот
Поверхностно-активные вещества
Анионные ПАВ
Косметические вещества